Geulumpang (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
Geulumpang (Meurah Mulia), een plaats in Indonesië
Geulumpang (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië